Мост Мира () — пешеходный мост через реку Куру в Тбилиси, Грузия. Соединяет улицу Ираклия II и парк Рике. Выше по течению находится мост Бараташвили, ниже — Метехский мост.

Мост имеет 156-метровый стальной каркас, покрытый стеклом. Вся конструкция опирается на . Попасть на мост можно как с улицы ИраклияII и из парка Рике, так и с набережных бульваров.

История 
Построен по инициативе президента Грузии Михаила Саакашвили. Идея создания подобного рода проекта родилась после грузино-осетинского конфликта в августе 2008 года. Заказчиком выступила мэрия Тбилиси. 

Архитектором моста является итальянец Микеле де Лукки, построивший до этого Авлабарскую резиденцию и новое здание Министерства внутренних дел Грузии. Дизайнером освещения стал француз Филипп Мартино ().

Мост был официально открыт 6 мая 2010 года. Дизайн сооружения вызывает неприятие у части жителей города.

Примечания

Ссылки 
 of Peace // Structurae
 Информация о проекте на сайте Микеле де Лукки.

Мира
Мира
Мира (Тбилиси)
Мира